Э́нджел Ко́лби (; род. 30 августа 1980, Лондон, Англия) — британская актриса. Известность приобрела после съёмок в комедии «Orrible». Закончила сниматься в телевизионном сериале «Мерлин», в котором играла одну из главных ролей.

Ранняя жизнь 
Энджел Колби родилась и выросла на севере Лондона. Окончила Университет королевы Маргарет в Эдинбурге по классу актёрского мастерства.

Карьера 
Она впервые была замечена в документальном фильме  в роли студентки Авассы Такт, которая встретилась с призраком. Она приобрела известность в 2001 году, после того, как она сыграла роль Шив Клэрк в фильме Джонни Вона 'Orrible. Позже она сыграла роль Гвен в фэнтезийном сериале BBC «Мерлин». Вместе с Колби в сериале сыграли молодые актёры Колин Морган, Бредли Джеймс и Кэти МакГрат, а также ветераны кино Энтони Хэд и Ричард Уилсон.

В интервью она заявила, что ей очень нравится играть Гвен с первого сезона, где она — скромная и непритязательная служанка леди Морганы. Она заявила в прошлых интервью, что очень любит музыкальные фестивали и недавно занялась шитьем и учится вязать одежду (однако она не рассматривает возможность смены работы, поскольку она хотела быть актрисой с тех пор, как сыграла в кино первый раз.)

В 2013 году снялась в драматическом сериале «Танцы на грани» Стивена Полякова, где сыграла главную роль джазовой певицы Джесси вместе с такими актёрами, как Чиветел Эджиофор, Джон Гудмен, Мэттью Гуд, Энтони Хэд, Жаклин Биссет. Также в этом году сыграла роль Лоры Робак в криминальном сериале «Туннель».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт

Киноактрисы Великобритании